Аљонка се може односити на:
 Аљонка (ријека), притока ријеке Ока;
 Аљонка (чоколада), позната млечна чоколада московске фабрике кондитора Црвени Октобар;
 Аљонка (филм), совјетски дугометражни филм;